

В Лондоне 
 Queen's Club Championships 2018 — турнир среди мужчин на открытых травяных кортах.
 Финал Мирового тура ATP 2018 — Итоговый турнир среди мужчин.

В пригородах Лондона 
 Уимблдонский турнир 2018 — турнир серии Большого шлема.